Karol Jabłoński (major)
 Karol Jabłoński – polski żeglarz